Рудорф () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Рудорф, Адольф Август Фридрих (1803—1873) — немецкий юрист.
 Рудорф, Эрнст Фридрих Карл (1840—1916) — немецкий композитор.